Gornji Jalšovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Desinić, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 84 stanovnika te 34 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji